Ornithomimidae é uma família extinta de dinossauros do clado Ornithomimosauria. Ocorre no período Cretáceo na Ásia e América do Norte.

Nomenclatura e taxonomia
A família foi criada por Othniel Charles Marsh em 1890 e incluía apenas o gênero Ornithomimus. Inicialmente a família foi classificada na infraordem Ceratosauria. Na década de 1950 e 1960 foi classificada na Coelurosauria. Na década de 1970, Richen Barsbold criou a infraordem Ornithomimosauria para abrigar a família.

O cladograma abaixo segue as análises de Liu Xu e colaboradores (2011) e demonstra a relação entre os gêneros dentro da família Ornithomimidae:

O cladograma abaixo segue as análises de Yuong-Nam Lee, Rinchen Barsbold, Philip J. Currie, Yoshitsugu Kobayashi, Hang-Jae Lee, Pascal Godefroit, François Escuillié e Tsogtbaatar Chinzorig (2014) e demonstra a relação de clado-irmão entre Ornithomimidae e Deinocheiridae:

Paleobiologia

Alimentação
Ornitomimídeos eram animais filtradores que comiam plantas aquáticas e pequenos invertebrados.

Velocidade
Provavelmente a velocidade máxima de ornitomimídeos estaria abaixo de 60 km/h, possivelmente na faixa de 35-40 km/h.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Ligações externas 
 
 

Ornithomimosauria
Famílias de dinossauros